Ampelocera är ett släkte av hampväxter. Ampelocera ingår i familjen hampväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hampväxter
Ampelocera